La Prva savezna liga SFRJ 1987-1988, conosciuta semplicemente come Prva liga 1987-1988, fu la 59ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 42ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo diciassettesimo titolo.

Nel ranking UEFA 1987-88 la Prva liga si piazzò al 18º posto (11º nel quinquennale 1983-1988).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Allenatori

Classifica 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1988-1989
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1988-1989
      Qualificate alla Coppa UEFA 1988-1989
      Retrocesse in Druga Liga 1988-1989

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1988-1989 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1988-1989 : .Qualificate alla Coppa Piano Karl Rappan 1987 :  e .

Classifica marcatori

|- style="background-color: #ffffff;"
! colspan="5" style="text-align: right;" | Fonte: eu-football.info

Risultati

Tabellone

Calendario 
Nell'ultima giornata erano in programma due partite decisive per la salvezza: Priština-Čelik (ambedue all'ultimo posto a 27 punti) e Stella Rossa-Sutjeska (capitolini in testa con due punti su Velež e Partizan, ospiti a 28 punti). Fra Stella Rossa e Sutjeska è finita in parità. Il Priština era in vantaggio 2-0 (risultato insufficiente alla salvezza per via della differenza-reti: kovovari a -13, montenegrini a -7), ma negli ultimi 3 minuti il Čelik ha segnato 3 reti, ribaltando il risultato e portandosi a pari punti col Sutjeska ma con una differenza-reti migliore: -6. Gli inquirenti hanno indagato sul caso, convalidato il risultato sul campo e dando 6 punti di penalizzazione (da scontare nel prossimo campionato) ad ambedue le squadre.

 Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

(allenatore: Velibor Vasović):

giocatori (presenze/reti): Žarko Đurović (34/5) Goran Milojević (33/3) Bora Cvetković (32/9) Slobodan Marović (30/1) Miodrag Krivokapić (30/0) Dragan "Piksi" Stojković (28/15) Dragiša Binić (27/13) Slavko Radovanović (25/5) Robert Prosinečki (23/4) Goran Jurić (23/0) Stevan Stojanović (23/0) -portiere- Dejan Joksimović (17/3) Zlatko Krdžević (17/0) Dragić Komadina (16/1) Husref Musemić (15/4) Dragan Punišić (11/1) Branko Davidović (11/0) -portiere- Refik Šabanadžović (10/1) Jovica Nikolić (10/0) Mitar Mrkela (5/0) Vladan Lukić (2/1) Slavoljub Janković (2/0)
Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1987-1988
Kup Maršala Tita 1987-1988

Collegamenti esterni 
  Almanacco "Tempo" 1987-1988 su yumpu
  Stagione 1987-1988 su eu-football.info
  Stagione 1987-1988 su HRnogomet
  Le stagioni 1983-1988 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1981-1990 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1987-1988 su RSSSF

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988
1988
Campionato jugoslavo di calcio